Прямо́й переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Прямой переулок — переулок в Екатеринбурге.
 Прямой переулок — переулок в Москве.
 Прямой переулок — переулок в Новосибирске.
 Прямой переулок — переулок в Пушкине (Санкт-Петербург).

Украина 
 Прямой переулок — улица в Днепре.
 Прямой переулок — улица в Запорожье.

См. также 
 Прямой проспект
 Прямая улица (Зеленогорск)